Церовец може бити:

 Церовец (Долењске Топлице), насељено место у општини Долењске Топлице, Словенија
 Церовец (Севница), насељено место у општини Севница, Словенија
 Церовец (Шентјур), насељено место у општини Шентјур, Словенија
 Церовец Станка Враза, насељено место у општини Ормож, Словенија